Вытягивающее производство () — схема организации производства, при которой объёмы продукции и сроки её изготовления на каждом производственном этапе определяются исключительно потребностями последующих этапов (в конечном итоге — потребностями заказчика). Отпуск материалов в производство со складов выполняется по требованию потребителя, к моменту использования материала в производственных операциях. Решения по пополнению запасов материалов на складах принимаются на самих складах, а не центральной службой или заводом.

Наряду со схемой «точно вовремя» вытягивающая производственная схема — часть концепции бережливого производства.

По сравнению с «выталкивающей» схемой, где объёмы определяются производительностью, вытягивающая позволяет снизить потребности в сырье, производственных затратах и в объёмах складских запасов.

См. также 
 Канбан

Примечания

Литература 
 Гаврилов Д. А. Управление производством на базе стандарта MRP II. — СПб.: «Питер», 2005.
 

Бережливое производство